Herrsingelturneringen vid tennistävlingen Ordina Open 2009 avgjordes 14-20 juni 2009. Benjamin Becker vann turneringen, regerande mästaren David Ferrer slogs ut i kvartsfinal av Iván Navarro.

Seedning 

 Fernando Verdasco (Andra omgången)
 Tommy Robredo (Första omgången)
 David Ferrer (Kvartsfinal)
 Rainer Schüttler (Semifinal)''

 Igor Kunitsyn (Andra omgången)
 Marc Gicquel (Andra omgången)
 Jérémy Chardy (Kvartsfinal)  
 Mischa Zverev (Första omgången, avbröt)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Nedre halvan

Externa länkar 
Singellottning
Kvallottning

Ordina Open 2009